Thoth bezeichnet:

 in der ägyptischen Mythologie einen ibisköpfigen oder paviangestaltigen Gott, siehe Thot
 Thoth (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm (2001)
 das auf dem Book of Thoth basierende Crowley Thoth Tarot
 ein Shoot-’em-up-Computerspiel (2016), siehe Thoth (Computerspiel)

Siehe auch: Toth, Tot, Tod (Begriffsklärung), Doht, Doth